Алфавит телугу состоит из пятидесяти основных графем (букв), передающих открытый слог, и четырёх дополнительных, обозначающих различные типы закрытого слога (анусвара, арддханусвара, висарга и вирама). Пятьдесят основных знаков образуют около четырёхсот основных лигатур. К этому разнообразию добавляются внутрислоговые лигатуры, состоящие из согласных. В таблице собраны основные открытые слоги.

См. также 
 Гунинтам

Литература 
 Телугу-русский словарь. М., 1972.

Практическая транскрипция с русским языком
Язык телугу